Alessandro Zamperini – calciatore
Candeloro Zamperini – carabiniere italiano, medaglia d'oro al valor militare
Emilio Zamperini – calciatore
Evi Zamperini Pucci – scrittrice
Marco Zamperini – informatico e docente
Louis Zamperini – eroe e atleta olimpico